Dunedin ist die Anglisierung des gälischen Namens von Edinburgh (Dùn Éideann).

Folgende Orte heißen Dunedin:

 Dunedin, Neuseeland
 Dunedin (Florida), USA
 Dunedin (Ontario), Kanada

Weiterhin ist das Dunedin Consort ein 1996 gegründetes Vokalensemble aus Edinburgh.

Weitere Bedeutungen:
 Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, Langzeit-Kohortenstudie mit Beginn im Jahre 1972